Бертенсон — еврейская фамилия. Известные носители:

 
 Бертенсон, Иосиф Васильевич (1835—1895) — почётный лейб-медик Высочайшего двора.
 Бертенсон, Лев Бернардович (1850—1929) — русский врач-бальнеолог, профессор.
 Бертенсон, Марк Васильевич (1897—?) — театральный критик, прозаик.
 Бертенсон, Ольга Аполлоновна (1850—1941) — оперная певица.
 Бертенсон, Сергей Львович (1885—1962) — американский библиограф, историк литературы и театра русского происхождения, переводчик, сценарист, музыковед.

Примечания